Партия Даам (, ) — еврейско-арабская социалистическая рабочая партия в Израиле. Призывает к рабочей солидарности, национализации ключевых отраслей, мирному сосуществованию евреев и арабов, гендерному равенству, политической и социальной революции.

Идеология 
Партия была основана в Хайфе в 1995 году в результате процессов расколов внутри израильского коммунистического лагеря. В 1960-х группа бывших членов МАКИ, коммунистической партии Израиля, образовала социалистическую организацию Мацпен. Та, в свою очередь, породила в 1970-х несколько новых организаций, в том числе троцкистскую группу «Рабочий альянс — Авангард», некоторые активисты которой затем создали организацию Дереш НаНитцоц («Путь искры»). Из этой среды и происходят основатели Даам.

Партия не является этнической, в списке кандидатов на выборы в Кнессет 19-го созыва представлены как израильские арабы, так и евреи.

Партия придерживается идеологии левых, поддерживает права рабочих (в частности, арабов), осуждает дискриминацию, поддерживает интернационализм.

Партия поддерживает право палестинского народа на государство в границах 1967 года, осуждает израильскую оккупацию территорий.

Кроме того, Даам осуждает политический ислам.

Маан — организация помощи рабочим 
Активисты Даам организовали неправительственную организацию ).
Целью организации является объединить всех необъединённых рабочих, и создать широкое действующее движение рабочих союзов.

В 2006 Маан организовывала борьбу работников Израильского Образовательного телевидения и рабочих завода Цаг против ущемления их прав работодателем.
В 2005 Маан участвовал в совместном проекте с министерством промышленности Израиля и объединением строительных подрядчиков по переквалификации израильтян в сферу строительства. Маан также продвигает программы трудоустройства местных (вместо иностранных) рабочих в сфере сельского хозяйства.

С 2009 года Маан создаёт профессиональный союз водителей грузовиков.

Платформа на выборах в Кнессет 19-го созыва 

 Политика
 Даам призывает к прекращению оккупации, основанию Палестинского государства в границах 4-го июня 1967 года, и расформированию поселений.
 Даам поддерживает «арабскую весну», борьбу Сирийского народа, и призывает к миру с будущим режимом в Сирии, в основе которого прекращение оккупации Голанских высот.

 Экономика
 Национализация: Национализация общественных услуг и закрывающихся фабрик.
 Налогообложение: Увеличение налогообложения фирм и снижение налогов рабочих.
 Бюджет: Увеличить дефицит бюджета ради поощрения трудоустройства, образования, благоустройства, обеспечения жильём и медицины. Отмена закона о регулировании в хозяйстве (Хок ха-хесдерим). Сокращение военного бюджета.
 Дороговизна жилья: Контроль над ценами; субсидии общественного транспорта; исполнение отменённой договорённости о надбавке на увеличение цен.
 Трудоустройство: Объединение независимых союзов рабочих; групповые договоры в различных сферах хозяйства; отмены работы через подрядчиков (кабланов).
 Рабочие мигранты и беженцы: Прекращение «импорта» иностранных рабочих; Политическое убежище для беженцев; права иностранных рабочих.

 Проблемы женщин
 Работающие женщины
 Гражданское законодательство и права человека
 Насилие против женщин

 Окружающая среда
 Даам требует прекратить приватизацию общественных ресурсов и природных ресурсов; требует увеличения ресурсов в сферы инфраструктур, расширение и повышение эффективности общественного транспорта; закрытие центров городов для частного транспорта, ради более чистых альтернатив.

 Арабы Израиля

Выборы 
На в Кнессет в 1999 и 2003 году партия набрала всего 0,06 % голосов при электоральном барьере в 1,5 %.
На выборах 2006 года число сторонников партии удвоилось, и они набрали 0,11 % голосов (при барьере в 2 %), не получив ни одного места в парламенте.
В 2009 и на последующих выборах партия снова не смогла преодолеть барьер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии Даам 
 Список кандидатов от партии Даам в Кнессет 19-го созыва  

Левосоциалистические партии